Mantello steht für:

 Mantello, eine Gemeinde in der Region Lombardei, Italien

Mantello ist der Familienname folgender Personen:

 Frank A. C. Mantello (* 1945), kanadischer Latinist
 George Mandel-Mantello (1902–1992), salvadorianischer Widerstandskämpfer
 Joe Mantello (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler und Theaterregisseur

Siehe auch:

 Mandello